Heyd ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Heyd (1876–1957), 1926–1928 Abgeordnete der DVP im Landtag von Württemberg
 Günther Heyd (* 1900), Kulturhistoriker und Goethe-Forscher
 Heinrich Heyd (1849–1913), deutscher Lehrer und Lehrervertreter
 Karl Friedrich von Heyd (1788–1873), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Kaspar Heyd (1494–1552), deutscher Historiker und Reform-Theologe
 Ludwig Friedrich Heyd (1792–1842), Pfarrer und Historiker
 Paris Heyd (* 1990), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Reinhard Heyd (* 1956), Betriebswirtschaftler und Unternehmer
 Rosemarie Heyd-Burkart (1905–2002), deutsche Romanistin
 Theresa Heyd, deutsche Anglistin
 Uriel Heyd (1913–1968), eigentlich Hans Heydt, Orientalist
 Walter Bauer-Heyd (?–1966), deutscher Journalist 
 Werner P. Heyd (1920–1996), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Wilhelm Heyd (1823–1906), Bibliothekar und Historiker, Sohn von L. F. Heyd

Die Brüder Heyd sind Ludwig Daniel Heyd (1743–1801) und Johann Wolfgang Heyd († 1798/1799), Bildhauer in Kassel. Sie arbeiteten meist zusammen.

Siehe auch:
 Heid
 Hayd
 Haid
 Heydt
 Heidt
 Haidt
 Hyde
 Hide
 Heyde